Berkenye (növénynemzetség)
 Berkenye (keresztnév)
 Berkenye (település)